Дъмбовица e окръг в регион Влахия в Румъния, с административен център гр. Търговище.

Списък на градовете в окръг Дъмбовица 
 Търговище
 Морени
 Гаещи
 Пучиоаса
 Титу
 Фиени

Население

Преброявания на населението 
Численост на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Българи 
Броят на българите в окръга се оценява на около 13 хил. души, те са мнозинство в селата – Бълени-Сърби и Пунтя де Греч, както и в квартал Матей воевод на град Търговище.

Източници